Henri Duvillard ist der Name folgender Personen:

* Henri Duvillard (Politiker) (1910–2001), französischer Politiker
 Henri Duvillard (Skirennläufer) (* 1947), französischer Skirennläufer